Un  (mot d'origine anglaise) est une panne de courant à large échelle ou, en temps de guerre, une réduction de l’éclairage pour protéger un lieu d’une attaque ennemie par exemple (on l'écrit black-out dans ce cas en français).

Le mot signifie aussi une perte momentanée de mémoire après avoir consommé un produit psychotrope, le plus souvent de l'alcool. Il peut également être employé dans le cas d'un silence de la presse sur un sujet médiatique.

Littérature 
Blackout ou une de ses variantes peut désigner (par ordre chronologique de parution) :
 , un roman de L. Ron Hubbard paru en 1948 ;
 Black-out, une nouvelle de Norman Spinrad parue en 1977 ;
 Black-out, un roman d'Arthur Hailey paru en 1979 ;
 Black-out, un roman de Connie Willis paru en 2010 ;
 Blackout, un roman de Marc Elsberg paru en 2012 ;
 , un roman historique imagé de Brian Selznick paru en 2011 ;

Cinéma 
Blackout ou une de ses variantes peut désigner :
 Black Out, un film réalisé par Jean-Louis Roy en 1970, dans le cadre du Groupe 5 ;
 Black-Out, un film réalisé par Philippe Mordacq en 1977 ;
 New York blackout, un film réalisé par Eddy Matalon en 1978 ;
 Blackout, un film réalisé par Doug Adams en 1988 ;
 Black Out (Blackout), un film réalisé par Allan A. Goldstein en 1996 ;
 The Blackout, un film américain réalisé par Abel Ferrara en 1997 ;
 Blackout, un film réalisé par Simon Brand en 2006 ;
 Blackout, un film réalisé par Rigoberto Castañeda en 2008 ;
 Black Out, un film néerlandais d'Arne Toonen en 2012 ;
 The Blackout, un film russe d'Egor Baranov sorti 2020 ;
 Blackout, un film américain réalisé par Sam Maccarone, sorti en 2022 ;

Télévision 
Blackout peut désigner :
 Blackout, un téléfilm réalisé par Robert Gillet en 1985 ;
 Blackout, le titre original du téléfilm américain Seuls dans le noir, réalisé par James Keach en 2001 ;
 Blackout, un téléfilm réalisé par René Manzor en 2009 ;
 Blackout, une émission de télévision québécoise diffusée sur TQS dans les années 1990.

Musique 
Blackout ou une de ses variantes peut désigner :

Groupe 
 The Blackout, un groupe de post-hardcore/hard rock du pays de galles ;
 , un groupe de punk rock de Seattle ;

Album 
 Blackout, un album du groupe Scorpions sorti en 1982 ;
 Blackout, un album de Baster sorti en 1998.
 Blackout!, un album du duo de rap Method Man & Redman sorti en 1999 ;
 Blackout, un album du groupe Dropkick Murphys sorti en 2003 ;
 Blackout, un album de Britney Spears sorti en 2007 ;

Chanson 
 Blackout, une chanson du groupe Muse sortie en 2003 ;
 Blackout, une chanson du groupe de rock japonais Tokyo Jihen sortie en 2006 ;
 Blackout, une chanson et d'un clip du groupe de rock japonais Asian Kung-fu Generation sortie en 2006 ;
 Blackout, une chanson du groupe Scorpions sur l'album du même nom ;
 Blackout, une chanson de Julien Clerc sortie en 1976 ;
 Blackout, une chanson de Linkin Park de l'album A Thousand Suns ;
 Blackout, une chanson de Rude Boy System sortie en 2011 ;
 Blackout, une chanson de Breathe Carolina sortie en 2011 ;
 Blackout, une chanson de Lin-Manuel Miranda dans la comédie musicale In the Heights en 2008 (Broadway).
 Black-out, une chanson de Youssoupha parlant du dénigrement envers les noirs () en 2015 ;
 The Blackout, une chanson de U2 sortie en 2017.

Personnages 
Blackout peut renvoyer à :
 Blackout, personnage de l'univers de fiction Transformers ;
 Blackout, deux super-vilains de l'univers Marvel ;

Autre 
Black-Out peut renvoyer à :
 Black-Out est également le nom d'une maison d'édition généraliste française.